Osmoy (Cher)
 Osmoy (Yvelines)
ook:
Osmoy-Saint-Valery,  Seine-Maritime